FSS est un sigle qui peut faire référence à :

en français
 Faculté des sciences de la santé ;
 Faculté des sciences de Sfax ;
 Faculté des sciences sociales ;
 Fast Sealift Ships, les cargos rapides de l'US Navy ;
 Fédération sénégalaise de ski ;
 Fédération socialiste suisse ;
 Fédération sportive de speed badminton ;
 Fédération suisse des sourds ;
 Fonds des services de santé, Québec, Canada ;
 Fonds spécial de solidarité, Belgique ;
 Fraternel Salut Scout ;
 Fédération suisse de Scrabble ;

autres langues
 Fire safety system (en français, système de sécurité incendie) ;
 Fudbalski savez Srbije (en français, Fédération de Serbie de football).

FSS est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de la Royal Air Force de Kinloss, au Royaume-Uni, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports